«Возвращение „Броненосца“» — российско-белорусский художественный фильм 1996 года, снятый режиссёром Геннадием Полокой на киностудии «Мосфильм» и Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького по одноимённой повести Алексея Каплера в год 100-летия кинематографа. Своеобразное ответвление фильмов «А был ли Каротин?», «Наше призвание», «Интервенция».

Посвящение фильма: «Любимому искусству, его кумирам и неудачникам посвящается».

Телевизионная версия состоит из четырёх 55-минутных серий.

Сюжет 

Лихой конник, рубавший «беляков» без пощады, немец Иоганн Францевич Герц, не щадя себя, боролся за всеобщее счастье и в мирное время. Боролся с НЭПом, проституцией, со всем на свете, пока не увидел Клавдию… Он полюбил её с такой же страстью, с какой любил Революцию. Однако их счастью мешало многое: фиктивная жена Герца, секретарь Одесского окружкома, мешок жареных семечек и неизвестный одесситам Эйзенштейн.

В ролях

В главных ролях 
 Михаил Уржумцев — Иоганн Францевич Герц
 Елена Майорова — Вера Никодимовна (Верка)
 Людмила Потапова — Клавдия Никитична Егорычева
 Владимир Стержаков — Любим Авдеевич Полищук, секретарь Посредрабиса

В ролях 
 Иван Бортник — Сыровегин, секретарь окружкома (роль озвучил Сергей Гармаш
 Татьяна Васильева — Лизавета
 Валентин Буров — Ковбасюк
 Георгий Штиль — Соломон Герман
 Армен Джигарханян — Филипп
 Борис Новиков — пикейный жилет
 Борис Соколов — Каротин
 Василий Мищенко — Кочура
 Валерий Ярёменко — Анатолий
 Игорь Добряков — «Ксаверий»
 Александр Лебедев — Похотливый
 Юрий Голубицкий — Гуровой
 Ольга Ипполитова — Валентина
 Игорь Кваша — Микитов-Разумник
 Любовь Руденко — Виолетка
 Алексей Булдаков — Панкрат
 Маргарита Криницына — мужеподобная
 Любовь Малиновская — Ксения Воробей
 Лилия Гурова — Вульфовна, милиционерша
 Михаил Бескоровайный — милиционер
 Георгий Мартиросян — Лёвчик
 Андрей Анкудинов — Жульенский
 Сергей Габриэлян — Соломон Гуз
 Наталья и Анна Горох — уличные музыканты
 Юрий Саранцев — дворник
 Расми Джабраилов — Веркин жених
 Евгений Ляпин — Коробей
 Тамара Муженко — Параська
 Елена Липец — Беатриска
 Аркадий Айрапетов — Жорик
 Актёры Посредрабиса:
 Валерий Носик — Хан-Сулейман
 Игорь Дмитриев — Бизон-Немигайло
 Борис Брунов — Федя Бояров
 Юрий Катин-Ярцев — Габсбург-Пузанков, иллюзионист
 Эрнст Романов — старый скрипач
 Ирина Домнинская — Барбут-Константиновская
 Наталья Позднякова — Привоз-Арнаутская
 Елена Озёрцова — Брильянт-Свистунова
 Мария Овчинникова — Фира Купершмидт
 Евгений Бабак — Нёма Шуйский
 Концертные номера:
 Людмила Рюмина — русская песня
 Константин Невретдинов — степданс
 Дуэт «Ромэн»: Татьяна Комова и Георгий Квик — цыганский романс
 Анатолий Вербицкий — цыганский танец
 Александр Рязанов, Ирина Сон — оригинальный жанр
 Владимир Стариков, Сергей Просвирин — клоунада
 Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева — городская кадриль
 Московский театр «Шолом» — еврейские танцы
 Л. Рудыко, Ю. Ильин — балет

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Геннадий Полока, Владимир Брагин
 Режиссёр-постановщик: Геннадий Полока
 Оператор-постановщик: Евгений Давыдов
 Главный художник: Михаил Щеглов
 Композитор: Вениамин Баснер
 Текст песен: Леонид Завальнюк

Награды и номинации 
 1996 — открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» (Сочи)
 Приз президентского совета фестиваля «За веру в возрождение российского кино» (режиссёр Геннадий Полока за фильм «Возвращение „Броненосца“»)
 1996 — кинопремия «Золотой овен»
 Приз «Надежда» (актёры Михаил Уржумцев и Людмила Потапова)
 1997 — Международный кинофестиваль (Ялта)
 Приз за лучшие женские роли (Людмила Потапова, Елена Майорова)
 1997 — Фестиваль Российского кино в Онфлёре (Франция)
 Приз зрительских симпатий
 1997 — Минский международный кинофестиваль «Листопад»
 Специальный приз и диплом «За оригинальное воплощение эйзенштейновского принципа монтажа аттракционов. За любовь к актёрам» (Геннадий Полока)
 Приз кинопрессы «За лучшую мужскую роль» (Михаил Уржумцев)
 1998 — Межгосударственный телефорум стран СНГ «Содружество» (Москва)
 Приз фирмы «Кодак» (оператор Евгений Давыдов)

В фильме использованы фрагменты из киноленты Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потёмкин“», а также другие киноматериалы Госфильмофонда Российской Федерации и Российского государственного архива кинофотофонодокументов. Последний фильм с участием Бориса Новикова и Юрия Катина-Ярцева. Также этот телефильм — последняя работа композитора Вениамина Баснера, который скончался до выхода фильма на экраны.

В фильме присутствуют персонажи из прежних фильмов Геннадия Полоки, например: «А был ли Каротин?» — Каротин, Микитов-Разумник, «Наше призвание» — Сыровегин, «Интервенция» — Филипп, Габсбург-Пузанков. Их играют те же артисты, за исключением Армена Джигарханяна, заменившего в роли Филиппа покойного Ефима Копеляна.

Примечания

Ссылки 
 «Возвращение „Броненосца“» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Приключенческие фильмы России
Приключенческие фильмы Белоруссии
Приключенческие фильмы Украины
Фильмы Геннадия Полоки
Фильмы об Одессе
Кинокомедии России
Кинокомедии Белоруссии
Кинокомедии Украины
Кинокомедии 1996 года
Фильмы России 1996 года
Фильмы Белоруссии 1996 года
Экранизации повестей
Исторические фильмы о 1920-х годах
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Фильмы на русском языке